Алтаев (Алтаева) — фамилия.

Алтаев 
 Алтаев Ал. (настоящее имя Маргарита Владимировна Ямщикова; 1872—1959) — русская советская детская писательница и мемуаристка.
 Алтаев, Бозша (1898—1984) — старший чабан колхоза «Ортакшил» Иргизского района Актюбинской области, Герой Социалистического Труда.
 Алтаев, Молдакул (1910 — ?) — старший чабан колхоза «10 лет Казахстана» Талды-Курганской области, Герой Социалистического Труда.
 Алтаев, Серафим Петрович (1931—2015) — советский и российский художник.
 Алтаев, Шаукат Алтаевич (1927—2010) — казахстанский учёный в области горного дела, академик НАН Казахстана.

Алтаева 
 Алтаева, Александра Филипповна (род. 1947) — депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва.

См. также 
 Ал. Алтаев
 Алтаево
 Алтай

Примечания